Paulo Dos Santos (São Vicente-sziget, 1973. november 13. –) zöld-foki labdarúgó-középpályás.

Források 
Paulo Dos Santos adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1973-ban született személyek
Élő személyek
Zöld-foki köztársasági labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A New England Revolution labdarúgói
Az Aalesunds labdarúgói
Az FK Haugesund labdarúgói
Az IL Hødd labdarúgói